Сосновец — топоним:

 Сосно́вец — город в Силезском воеводстве, Польша.
 Сосновец — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Сосновец — село в Родниковском районе Ивановской области, Россия.
 Соснове́ц — посёлок в Беломорском районе Карелии, Россия.
 Сосновец — деревня в Мышкинском районе Ярославской области, Россия.
 Сосновец — деревня в Пошехонском районе Ярославской области, Россия.
 Сосновец — остров в Белом море.